Friedhof II steht für:

 Friedhof II der Sophiengemeinde Berlin
 Friedhof II (Gotha)